Ossi Väänänen, född 18 augusti 1980 i Vanda, är en finländsk före detta professionell ishockeyspelare som spelade som back för Jokerit i KHL.

Spelarkarriär
Ossi Väänänens moderklubb är Jokerit med vilka han började att spelade som femåring. Han spelade i den finländska FM-ligan från 1998 till 2000 och under NHL lockouten 2005. Han har vunnit silver med Jokerit 2000 och 2005.

1998 valdes han av Phoenix Coyotes som 43:e spelare totalt i NHL-draften och debuterade för klubben i NHL säsongen 2000–2001. Säsongen 2003–2004 byttes Väänänen bort till Colorado Avalanche. Inför säsongen 2007–2008 skrev han på för Djurgårdens IF för spel i Elitserien. Från 2008 till 2010 spelade Väänänen för NHL-klubbarna Philadelphia Flyers och Vancouver Canucks samt för HK Dinamo Minsk i KHL.

Från säsongen 2010–2011 till 2015–2016 spelade Väänänen i Jokerit. Den 13 juli 2016 meddelade Väänänen att han avslutar sin karriär som spelare.

Internationellt spel
Väänänen representerade det finländska landslaget i ett flertal VM samt i World Cup 2004 där han gjorde ett mål och stod för två assist.

Statistik

Klubbkarriär

Meriter
 Junior U18 EM-silver – 1998
 VM-silver – 2001
 World Cup-silver – 2004
 SM-liiga-silver – 2000, 2005
 VM-guld – 2011

Referenser

Noter

Övriga källor 
 Jokerits officiella hemsida
 Elitprospects statistik

Finländska ishockeyspelare
Spelare i Djurgården Hockey
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Phoenix Coyotes
Spelare i Philadelphia Flyers
Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i Jokerit
Födda 1980
Män
Levande personer
Världsmästare i ishockey
Personer från Vanda
Finländska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2002 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2002
Spelare valda i NHL Entry Draft 1998
Spelare valda av Phoenix Coyotes i NHL Entry Draft